Подымовка — название нескольких населённых пунктов в России:
 Подымовка — село в Яковлевском районе Белгородской области;
 Подымовка — деревня в Фатежском районе Курской области;
 Подымовка — упразднённая деревня в Орловском районе Орловской области.